Дмитрий Сергеевич Припутень (; род. 23 мая 1986 года, Днепропетровск) — украинский финансист, политик.

Народный депутат Украины IX созыва.

Биография 
Окончил факультет криминальной милиции Днепропетровского государственного университета внутренних дел (специальность «Правоохранительная деятельность»), факультет экономики предприятий Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры. Доцент кафедры общеправовых дисциплин Днепропетровского государственного университета внутренних дел Украины.

Припутень является финансовым директором ООО «Магрок».

Он был старшим преподавателем кафедры административного права, процесса и административной деятельности в Днепропетровском государственном университете внутренних дел.

Проходил службу в органах внутренних дел.

Политическая деятельность 
Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года, № 101 в списке. На время выборов: доцент кафедры общеправовых дисциплин Днепропетровского государственного университета внутренних дел, беспартийный. Проживает в городе Днепре.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, председатель подкомитета по вопросам нефтяной, нефтетранспортной отрасли и нефтепродуктообеспечения.

Сопредседатель группы по межпарламентским связям с Республикой Корея.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Приднепровской академии строительства и архитектуры
Преподаватели Днепропетровского университета внутренних дел
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Члены партии «Слуга народа»